

Persone
 Andrius Giedraitis (1973) – ex cestista lituano
 Dovydas Giedraitis (2000) – cestista lituano di formazione spagnola
 Karolis Giedraitis (1998) – cestista lituano, figlio dell'ex cestista Andrius
 Merkelis Giedraitis (1536 circa-1609) – vescovo cattolico lituano
 Robertas Giedraitis (1970) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista lituano
 Rokas Giedraitis (1992) – cestista lituano, figlio dell'allenatore di pallacanestro Robertas

Altro
 30172 Giedraitis – asteroide della fascia principale